Владимир Алексеевич Губайловский (род. 5 июля 1960 года, Полысаево, Кемеровская область) — советский программист, писатель, поэт и критик, эссеист.

Биография 
Родился в семье горного инженера Алексея Геннадьевича Губайловского и врача Александры Васильевны (урождённой Кошкиной).

Не смог поступить в МИФИ из-за высокой степени близорукости. Окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по кафедре дискретной математики (1982). Работал программистом.

Начинал литературное творчество как поэт, публикуется с 1985 года, в том числе в центральных журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Арион» и др.

Поэзия Губайловского похожа на симфонию потому, что каждое следующее стихотворение укоренено и произрастает из языковой почвы, обогащённой предыдущими.

В стихах есть драматическая непрерывность развития темы.

Математическая ясность, текучая связность и будоражащая парадоксальность. Пронзительная горечь, чуткость, ум и изощрённая взвешенность первого лица. Просодия, насыщенная и размеренная могучим временем живого, божественного, страшного и безумного Языка. Правое полушарие поэта, через кульбит кладущее на обе лопатки левое — математика. Кристальная сложность, так непохожая на глубокую простоту.

Как выпускник мехмата МГУ — поэт прекрасно знает, что такое новая информация. Как целое невычислимо становится больше, чем прямая сумма строк, его, это целое, составляющих. Знает настолько хорошо, что чтение его поэзии приучает с каждым новым стихотворением, ведущим по своему пространству легко и свободно, всё время быть начеку, знать, что очевидная прозрачность слов ближе к концу стихотворения приобретёт уникальную оптическую форму, через которую ударит луч, сдвигающий твоё собственное место предстояния, выводящий в состояние неравновесности, выход из которого непредсказуем.

С 2004 года работает в редакционной коллегии журнала «Новый мир», заведующий отделом критики и публицистики.

Научный редактор сайта Laba.media

Библиография 
«История болезни» (М.: «ИМА-Пресс»,1993);

«Судьба человека» (М.: «Центр современной литературы», 2008).

«Камень» (роман, «Новый мир», 2007)

«Учитель цинизма» (роман, «Новый мир», 2012)

«Точка покоя» (роман, «Новый мир», №4, 2014)

Награды и премии 

Премия журнала «Новый мир» (2001),

Премия журнала «Дружба народов» (2001).

Российская национальная премия в области детской литературы «Заветная мечта» (за роман «Камень», 2008).

В массовой культуре 
Коллега Губайловского, Владимир Березин, вписал его в свой роман «Путевые знаки» «Вселенной Метро 2033», в котором Владимир Алексеевич появляется в роли камео — военного врача со станции «Площадь Ленина».

Ссылки 
 Владимир Губайловский. Автобиография в произвольной форме 
 Владимир Губайловский. Список публикаций 
 Лекция Владимира Губайловского «Теория сложности Андрея Колмогорова» 25 апреля 2014 года.
 Языки программирования и живые языки: сходства и различия. На вопросы Александра Костинского отвечают Владимир Губайловский и Александр Сергеев
 «Поэзия. Движение слов»

Примечания 

Выпускники механико-математического факультета МГУ
Программисты СССР